

Бабашур — присілок, Селтинський район, Удмуртія
 Бабашур — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія